Klapa Bilice osnovana je 1977. godine. Osnovao je Zvonko Mikulandra uz podršku i pomoć Ive Buve (Cako).

Nakon odabira voditelja Ivice Mikulićina, koji je klapu i uvježbavao, klapa je odmah prvu godinu izašla i na glasoviti Omiški festival (pet nastupa i pet sigurnih ulazaka u finale). Nakon neslaganja pjevača s voditeljom došlo je do raspada, te je i mjesna zajednica Bilice odbila biti daljni sponzor klape. Odlaskom većeg dijela pjevača i promjene sponzora klapa je preimenovana u "Bonaca", te tada prestaje djelovanje klape "Bilice". Nakon toga Zvonko Mikulandra osniva klapu Veterani, koja doživljava veliki uspjeh. Nastupali su po cijeloj Dalmaciji te su izabrani kao počasni gosti na Festivalu u Omišu, što su još i danas. 
                        
14. svibnja 2001. godine osnovana je i utemeljena mlada klapa "Bilice", koja iste godine po prvi put sudjeluje na Festivalu klapa u Omišu i na debitanskoj večeri osvaja prvu nagradu publike, poslije toga uspješno su nastupili i na festivalu Dalmatinskih klapa u Kaštelima. U klapi "Bilice" trenutno pjeva sedam pjevača, a značajnije nastupe je ostvarila u Zürichu, Bernu, Festivalu u Kaštelima 2002. te na Dalmatinskim šansonama 2003.

Bilice
Glazba u Šibeniku